flüssiger Kunststoff wird bezeichnet:
 ein Flüssigkunststoff,
 ein Kunststoff, der meistens als mehrkomponentige Flüssigkeit geliefert wird und erst nach Mischung aushärtet
 Zementfarbe, ein Anstrich der besonders für Fußböden aus Zement geeignet ist